Thot  fait notamment référence à:
 Thot, dieu de la mythologie égyptienne
 , plusieurs temples égyptiens
 Temple de Thot (Qasr el-Agoûz)
 temple de Thot (El Kab)
 temple de Thot (Hermopolis)
 Éditions Thot, maison d'édition française
 Thot, collectif musical belge

Voir aussi 
 Thoth, film documentaire
 Thot, mauvaise graphie pour l’appellatif toponymique normand Tot issu de l'ancien scandinave.